Blies-Ébersing commune de Moselle en Lorraine.
 Vahl-Ebersing commune de Moselle en Lorraine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités